Jan Pieter Nicolaas Land (1834-1897), Nederlands oriëntalist en wijsgeer
 Jan van der Lande (1866-1943), Nederlandse ondernemer en politicus